Ilha do Príncipe de Gales pode referir-se a:

 Ilha do Príncipe de Gales (Alasca) - nos Estados Unidos da América
 Ilha do Príncipe de Gales (Nunavut) - no Canadá
 Ilha do Príncipe de Gales (Queensland) - uma Ilhas do Estreito de Torres em Queensland, Austrália
 Ilha do Príncipe de Gales - agora conhecida como Penang, Malásia

Desambiguação